Riihimäki steht für:

Orte:
Riihimäki, eine Stadt in der südfinnischen Landschaft Kanta-Häme

Personen:
Pauli Riihimäki (1916–1979), finnischer Ringer

Siehe auch:
Jagdmuseum Riihimäki, ein Museum zur Jagdgeschichte in Riihimäki, Finnland
Riihimäki Cocks, ein Handballverein aus der finnischen Stadt Riihimäki
Riihimäki (Verwaltungsgemeinschaft), eine von drei Verwaltungsgemeinschaften der finnischen Landschaft Kanta-Häme